Chionodoxa és un gènere de plantes perennes i bulboses que pertanyen a la família Asparagaceae. Inclou la popular Glòria de les neus i plantes ornamentals. Són plantes natives de les regions de muntanya de la regió mediterrània i Àsia Menor. Són endemismes de l'est de la regió mediterrània Creta, Xipre i Turquia. Les seves flors blaves, blanques o rosades apareixen ben al principi de la primavera.

Taxonomia 

Chionodoxa es distingeix del gènere estretament emparentat Scilla, per dues característiques: els tèpals estan units a la base formant un tub; i els estams tenen filament aplanats amb forma de copa. Tanmateix, sovint les espècies de Chionodoxa s'inclouen dins el gènere Scilla.

La taxonomia d'aquest gènere és confusa. Per exemple, plantes de Creta s'han arribat a considerar de tres espècies: C. albescens, C. cretica i C. nana. Sfikas' a Wild flowers of Crete en reconeix només dues de les tres (C. cretica i C. nana); el Natural History Museum a Cretan Flora en reconeix només una (C. nana, com Scilla nana). La Royal Horticultural Society distingeix entre C. forbesii i C. siehei; altres botànics reconeixen només C. forbesii.

Cultiu 

Tres espècies han guanyat de la RHS el premi Award of Garden Merit: C. luciliae, C. sardensis, i C. siehei.

Els bulbs secs es planten a finals d'estiu o principi de la tardor a una fondària de 0-10 cm. Totes floreixen a principi de primavera C. sardensis mormalment és la més primerenca. Les llavors de C. siehei de manera espontània poden crear una catifa blava als jardins.

Taxonomia 
 Chionodoxa albescens (Pale Glory-of-the-snow) - Cretae – vegeu C. nana
 Chionodoxa cretica (Cretan Glory-of-the-snow) - Creta – vegeu C. nana
 Chionodoxa forbesii (Forbes' Glory-of-the-snow) - sud-oest de Turquia
 Chionodoxa lochiae, synonym C. gigantea (Loch's Glory-of-the-snow) - Xipre
 Chionodoxa luciliae (Lucile's Glory-of-the-snow) - Turquia
 Chionodoxa nana (Dwarf Glory-of-the-snow) - Creta
 Chionodoxa sardensis (Lesser Glory-of-the-snow) - Turquia
 Chionodoxa siehei, synonyms C. tmoli, C. tmolusii (Siehe's Glory-of-the-snow) - Turquia, la més comuna forma de jardí

Notes i referències

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Asparagàcies
Plantes ornamentals